Baustraße steht für: 

 Baustraße (Anklam)
 Baustraße (Frankfurt am Main), Straße im Stadtteil Nordend
 Baustraße (Güstrow)
 Baustraße (Rostock), ehemalige Straße im Westen des historischen Stadtkerns
 Baustraße (Wismar)